Plaats in Indonesië
 Pamijen (Bumiayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Pamijen (Baturraden), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Pamijen (Sokaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java